Орево — название населённых пунктов в России:

 Орево — деревня в сельском поселении Куликовское Дмитровского района Московской области.
 Орево — посёлок в городском поселении Дмитров Дмитровского района Московской области.
 Орево — село в Краснозоренском районе Орловской области.